Luci Vinici, tribú de la plebs el 51 aC 
 Marc Vinici (governador), comandant a Germània el 25 aC i l'any 2
 Publi Vinici, cònsol l'any 2 
 Marc Vinici (cònsol), cònsol l'any 30 
 Vinici (conspirador) (Vinicius) fou un conspirador romà contra Neró; la conspiració fou detectada i aplanada a Beneventum.
 Tit Vinici Julià (Titus Vinicius Julianus) fou cònsol sufecte amb Titus (any 80)